Die European Football League 2018 war die 32. Ausgabe der European Football League.

Modus 
Die Teams traten in zwei Gruppen gegeneinander an. Die beiden Gruppensieger trugen den EFL-Bowl V aus.

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

EFL-Bowl

Siehe auch 
 Big6 European Football League 2018

Weblinks 
 European Football League EFL auf eurobowl.info

2018
American-Football-Saison 2018